Халеев:
 Халеев, Михаил Ипполитович (1984 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Халеева, Алиса (род. 1978) — азербайджанская пловчиха.
 Халеева, Ирина Ивановна (род. 1946) — советский и российский лингвист.
 Угарова (Халеева), Кристина Викторовна (род. 1987) — российская легкоатлетка.